Charles Cooper ist der Name folgender Personen:

* Charles Cooper (Konstrukteur) (1893–1964), britischer Rennwagenkonstrukteur und Rennstallbesitzer
 Charles Cooper (Schauspieler) (1926–2013), US-amerikanischer Schauspieler 
 Charles Cooper (Kaptein), Kaptein der Nama in Botswana 
 Charles Cooper (Filmproduzent), US-amerikanischer Filmproduzent, meist Weihnachtsfilme (Hallmark)
 Charles D. Cooper (1769–1831), US-amerikanischer Jurist und Politiker

 Charles Merian Cooper (1856–1923), US-amerikanischer Politiker
 Charles T. Cooper (1907–1980), US-amerikanischer Basketballspieler, siehe Tarzan Cooper